Stamford Bridge puede referirse a los siguientes artículos:

 Stamford Bridge: Estadio de fútbol en Londres, Inglaterra, perteneciente al club de fútbol Chelsea Football Club.
 Stamford Bridge: Pueblo civil inglés situado en el condado de Yorkshire del Este.
 Batalla de Stamford Bridge: librada en 1066 con la victoria del rey inglés Haroldo II contra los vikingos de Harald III de Noruega.